Fortaleza de São José da Amura - na capital da Guiné-Bissau

No Brasil
 Fortaleza de São José da Ilha das Cobras - no estado do Rio de Janeiro
 Fortaleza de São José da Ponta Grossa - no estado de Santa Catarina
 Fortaleza de São José de Macapá - no estado do Amapá

Desambiguação